Ка́урисмяки () — финская фамилия.

Известные носители:
 Каурисмяки, Аки (род. 1957) — финский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Каурисмяки, Мика (род. 1955) — финский кинорежиссёр, сценарист, продюсер; брат Аки Каурисмяки.